AMOC est un sigle qui peut désigner :
 adhésif à mise en œuvre chimique ;
 Atlantic Meridional Overturning Circulation (en français, circulation méridienne de retournement atlantique